Појам Мадридски споразум може да се односи на:

 Мадридски споразум (1339)
 Мадридски споразум (1526)
 Мадридски споразум (1621)
 Мадридски споразум (1630)
 Мадридски споразум (1670)
 Мадридски споразум (1750)
 Мадридски споразум (1795)
 Мадридски споразум (1801)
 Мадридски споразум (1891)